Cradle of Filth () — английская метал-группа, основанная Дэни Филтом в 1991. Стиль группы менялся от альбома к альбому, но в среднем представляет собой смесь симфонического блэк-метала и готик-метала. Лирика и образы Cradle of Filth находятся под сильным влиянием готической литературы, поэзии, фильмов ужасов и мистики: группа часто посвящает песни вампирам, зловещим историческим фигурам и мрачной эротике. Музыканты выступают в сценических костюмах, корпспейнте и другом подобном гриме, используют на концертах декорации в стиле ужасов.

История 

Группа была основана в 1991 в Саффолке, Англия, вокалистом Дэниелом Ллойдом Дэви, выступающим под псевдонимом Дэни Филс («Порочный» Дэни). Первые демозаписи группы представляли собой грубый и сырой дэт-метал, мало имевший отношение к последующему стилю группы. Дебютный альбом The Principle of Evil Made Flesh вышел в 1994 году на андеграундном лейбле Cacophonous Records. На нём группа уже перешла к блэк-металу. В 1996 был выпущен EP Vempire or Dark Faerytales in Phallustein, который стал дебютом певицы Сары Джезебель Дева, заменившей Андрею Меир.

В 1998 был выпущен альбом под названием Cruelty And The Beast, посвященный легенде о Кровавой Графине Элизабет Батори. В песне «Bathory Aria» участвует актриса Ингрид Питт, ведя повествование от лица Батори, которую она играла в фильме «Графиня Дракула» в 1971 году.

На следующий год группа выпустила EP From the Cradle to Enslave, состоящий из двух новых песен, кавер-версий на песни групп Anathema(«Sleepless») и Misfits(«Death Comes Ripping»).
Следующий альбом Midian был выпущен в 2000 году, он был основан на рассказе Клайва Баркера «Кабал». Рассказчиком группы стал Дуглас Брэдли — актёр, наиболее известный по роли Пинхеда в фильмах Восставший из ада.

Затем Cradle Of Filth на собственном лейбле выпустили EP Bitter Suites to Succubi, в который включены четыре новые песни, три новые версии песен с альбома The Principle of Evil Made Flesh, два инструментальных трека и кавер на песню группы The Sisters of Mercy «No Time To Cry».

В 2003 году был издан Damnation and A Day, в записи которого принимал участие оркестр из Будапешта. Это концептуальный альбом, его концепция основана на небезызвестной поэме Джона Мильтона «Потерянный Рай», которая повествует о грехопадении глазами Люцифера.

Группа перешла на Roadrunner Records и выпустила очередной альбом Nymphetamine, который прервал десятилетнюю череду концептуальных альбомов.
В 2006 вышел Thornography, который музыканты охарактеризовали следующим образом: «Представляет человеческую одержимость грехом и эгоизмом… склонность к самонаказанию или чего-нибудь равному… мания». Тем не менее, альбом не является концептуальным, так как песни тематически друг с другом не связаны.
В ноябре этого года группу покинул ударник Адриан Эрландсон.
А в октябре 2008 группа выпустила свой восьмой полноформатный альбом Godspeed on the Devil's Thunder, который снова стал концептуальным. Его концепция посвящена истории жизни Жиля де Рэ, французского маршала, жившего в XV веке. Он был известен как один из видных соратников Жанны де Арк, который после её смерти стал практиковать черную магию и был обвинён Инквизицией в ереси, поклонении Сатане, ритуальных жертвоприношениях, убийствах детей и был казнён. В следующем году к группе присоединилась клавишница Abigail Williams Эшли «Эллиллон» Юргемайер. Также в Cradle Of Filth вернулся гитарист Джеймс МакИллрой.

В апреле 2010 группа перешла на Peaceville Records и приступила к записи нового, девятого альбома Darkly, Darkly, Venus Aversa, который вышел 1 ноября 2010. Лирика альбома посвящена мифу о Лилит, первой жене Адама, а некоторые песни рассказывают о древнегреческой мифологии и Ордене тамплиеров.

В конце 2010 года Каролина Кэмпбэлл заменила Эшли «Эллиллон» Юргемайер. 29 октября 2012 года вышел десятый полноформатный студийный альбом The Manticore and Other Horrors на лейблах Peaceville Records (Великобритания) и Nuclear Blast (США).

В феврале 2021 года Cradle Of Filth объявили, что новый альбом получил название Existence Is Futile и будет выпущен на Nuclear Blast Records в этом году.

Стиль 

Стиль Cradle of Filth менялся с годами, и представляет собой сочетание разных видов метала. Чаще всего группу классифицируют как симфо-блэк-метал, но в поздних работах присутствует элемент готик-метала — более медленные композиции, атмосферные партии синтезаторов, дуэты «красавица и чудовище» с певицами, обладающими классическим вокалом (Сара Джезебель Дева, Лив Кристин). Ранние работы группы, напротив, имеют влияние дэт-метала.

Стилистику и самобытность группы определяет во многом вокал. Голос Дэни Филта является визитной карточкой группы. Это хриплый горловой фальцет, позволяющий Дэни исполнять трудные для обычных вокалистов партии, а на интермедиях брать экстремально высокие ноты.

Текущий состав 
 Дэни Филт — вокал (1991—наши дни)
 Мартин «Мартус» Шкарупка — ударные, клавишные (2006—наши дни)
 Дэниел Фёрт — бас-гитара (2012—наши дни)
 Марек «Ашок» Смерда — гитара (2014—наши дни)
 Донни Бёрбейдж - гитара (2022—наши дни)
 Зои Мари Федерофф — клавишные, женский вокал (2022—наши дни)

Бывшие участники 
Гитара
 Пол Райан (1991—1994)
 Пол Аллендер (1992—1994, 2000—2014)
  (1992)
 Риши Мехта (1994, на концертах)
 Стюарт Анстис (1995—1999)
 Джаен Пирес (1996—1999, 2000—2002)
 Джеймс МакИлрой (2003—2005, 2009—2014)
 Чарлз Хеджер (2005—2009)
 Ричард Шоу — гитара (2014—2022)

Бас-гитара
 Джонатан Притчард (1991—1992, 1994—1995) (вокалист Hecate Enthroned (1993—1998))
  (1992—1994, 1995—2002)
  (2002—2005, 2005—2012)
 Чарлз Хеджер (2005)

Ударные
 Дэррен «Даз» Гарден (1991—1992)
 Николас Баркер (1993—1999) (потом в Dimmu Borgir (1999—2004))
 Дэйв Хиршхаймер (1999, на концертах) (сессионный ударник на PanDaemonAeon (1999))
 Адриан Эрландссон (1999—2006) (потом в Paradise Lost (2009—2016))

Клавишные
 Бенджамин Райан (1991—1994)
 Дэмиен Грэгори (1994—1997)
 Лес «Лектер» Смит (1997—1999) (потом в Anathema (2000—2011)
 Марк Ньюби-Робсон  (также оркестровка) (1999 на концертах, 2006—2011 в студии)
 Мартин Пауэлл  (также скрипка и гитара) (2000—2005) (скрипач и клавишник My Dying Bride (1992—1998) и Anathema (1998—2000))
 Рози Смит (также бэк-вокал) (2005—2009, на концертах)
 Эшли Эллиллон Юргемайер (также бэк-вокал) (2009—2011)
 Каролина Кэмпбелл (также бэк-вокал) (2011—2012)
 Линдси Скулкрафт (2013—2020)
 Анабелль Иратни (2020—2022)

Женский вокал
 Андреа Меир Хаген  (1993—1994)
 Дэниэлла Снежна Коттингтон (1994—1998, в студии)
 Сара Джезебел Дэва (1996—2008, 2011) (бывшая сессионная вокалистка Covenant, Therion, приглашённая вокалистка The Gathering)
 Кристина (1998, US тур)
 Лив Кристин (2004, 2017 в студии)
 Каролина Греттон (2008, в студии)
 Люси Аткинс (2010—2012, в студии)
 Линдси Скулкрафт (2013—2020)
 Анабелль Иратни (2020—2022)

Временная шкала

Студийная хронология

Дискография

Студийные альбомы

Демо / EP / Сборники / Синглы

VHS / DVD

Видеоклипы

Ссылки 

 
 
 
 Cradle of Filth на bebo.com
 

Исполнители Roadrunner Records
Блэк-метал-группы Великобритании
Готик-метал-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году
Секстеты
Симфоник-метал-группы Великобритании
Исполнители Metal Blade Records
Исполнители Nuclear Blast